Princesse Louise du Royaume-Uni (1848–1939)
Princesse Louise du Royaume-Uni, princesse royale (1867–1931)
Princesse Louise-Marie de Belgique (1858–1924)

Homonymie dynastique